«Электроника МС 6313» — матричный принтер, выпускавшийся в СССР.
Был разработан и выпускался в городе Смоленске.

В начале 1991 года стоил 1310 рублей, по другим источникам - 2205 рублей (60-70 долларов по биржевому курсу).

Технические характеристики согласно ТУ 11-90 бК0.305.285:
 Число символов в строке — 80 при шаге печати 2,54мм; 96-137 при программируемом шаге
 Максимальная скорость печати — 100 знак/с.
 Количество наборов выводимых символов - 6
 Наработка на отказ - 4500 ч.
 Масса 8 кг.

Имеет два интерфейса: параллельный ИРПР/ИРПР-М (Centronics) и последовательный «стык С2» (аналог RS-232).

Совместим по системе команд с Epson LX-800.

Примечания

Литература 
 Барсуков А. — Печать графической информации на принтерах МС-6312 и МС-6313 / Информатика и образование, № 3/6, 1992. — стр. 62-63
 Миронов Е. — Резидентный драйвер принтера «Электроника МС 6313» // Ваш компьютер, № 7, 1996. — стр. 15-18

Ссылки 
 Фотографии принтера Электроника МС 6313 — снаружи, изнутри, основной платы, картриджа (увеличение по клику мышью)
 Фотографии и прошивка
 Инструкция по программированию УВП «Электроника МС6313»

Матричные принтеры
История компьютерной техники